FCK ist eine Abkürzung für:
 Sportvereine:
 1. FC Kaiserslautern
 FC Karl-Marx-Stadt, ehemaliger Name des Chemnitzer FC
 FC Kickers Luzern
 FC København (FC Kopenhagen, Dänemark)
 FC Konstanz
 FC Kutzhof
 FC Kärnten

 Wörter:
 Fuck
 

FCK